Мемориал Ван Дамме () — ежегодные международные легкоатлетические соревнования, которые проходят на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе, Бельгия. Проводятся в честь Иво Ван Дамме в конце августа или начале сентября. Являются одним из этапов Бриллиантовой лиги ИААФ.

Мировые рекорды 
За время проведения соревнований здесь были установлены следующие мировые рекорды:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты соревнований 2013 года
 Результаты соревнований 2012 года
 Результаты соревнований 2011 года

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года
Бриллиантовая лига IAAF
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Брюсселе